Az 1919–1920-as osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának kilencedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Rapid Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Rapid Wien az 1919-20-as szezon bajnoka.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok